Straußhof ist ein Ortsname:

 Straußhof (Gerbstedt), Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Straußhof (Rott), Ortsteil der Gemeinde Rott, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern